Miejscowości w USA:
 Pleasanton – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Alameda
 Pleasanton – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Decatur
 Pleasanton – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Linn
 Pleasanton – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Buffalo
 Pleasanton – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Catron
 Pleasanton – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Atascosa
Gminy w USA:
 Pleasanton (ang. Pleasanton Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Manistee